

Patronyme 

 Buddy O'Grady (1920-1992), joueur américain de basket-ball ;
 Diane O'Grady (1967-), rameuse d'aviron canadienne ;
 Gail O'Grady (1963-), actrice et productrice américaine ;
 Lani O'Grady (1954–2001), actrice américaine ;
 Oliver O'Grady (1946-), prêtre catholique irlandais ;
 Rynagh O'Grady (1954-2021), actrice irlandaise ;
 Stuart O'Grady (1973-), coureur cycliste australien.

Personnage de fiction 
 Eric O'Grady, personnage de comics Marvel ;
 Georgia O'Grady, personnage de Stravaganza.

Voir aussi 
 Grady

Patronyme irlandais